Werner Drews ist der Name folgender Personen:

* Werner Drews (General) (1914–1974), deutscher Generalmajor und Ministerialbeamter 
 Werner Drews (Fußballspieler, 1940) (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Werner Drews (Fußballspieler, 1952) (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Werner Drews (Fußballspieler, 1955) (* 1955), deutscher Fußballspieler (Schloß Neuhaus)